Формула Русь — гоночный автомобиль класса «формула», сконструированный и произведённый в России специально для участия в российских кольцевых автогонках.

Чемпионат Формула Русь — серия кольцевых автогонок на болидах Формула Русь, проводившаяся с 2001 по 2006 год. Это монокласс: допускался только автомобиль одной марки. В отличие от многих других моноклассов, в чемпионате Формула РУСЬ обслуживание и ремонт машин производился только организатором, у всех пилотов настройки болида на гонку идентичны.

История 
Машина изначально проектировалась как формула начального уровня для подготовки начинающих и молодых гонщиков. Она должна была стать следующим шагом после картинга для гонщиков, желающих попасть в большой автоспорт. Идея создания монокласса для начинающих гонщиков была воплощена московским предпринимателем Юрием Кимом и его командой. Для этого при разработке был сделан уклон на довольно низкую стоимость машины, так как новичкам сложно привлечь спонсоров, готовых вкладывать деньги в дорогие машины. Максимальная цена должна была составлять 10 000$, а простота конструкции должна была обеспечивать легкость в управлении и надежность. Особое внимание при создании было уделено внешнему виду, но представлять «гадкого утёнка», какими обычно являются болиды схожего уровня, как монокласс, было сочтено рискованным. Дизайнером машины стал известный специалист Александр Захаров, получивший в 2001 году высшую награду Союза дизайнеров России «Ника» за эту работу. Также в 2001 году «Формула Русь» получила награду в номинации «Надежда» в конкурсе «Автодизайн» и стала лауреатом всероссийского конкурса «Дизайн-2001» в номинации «Изделие года».

Первые версии автомобиля появились в 1999 году, первый ходовой образец — в мае 2000 года. В ходе работы над автомобилем были созданы десятки прототипов. Прототип был собран за полгода и внешне не отличался от современных болидов. Впрочем, цена машин из первой партии в 30 штук составила 20 000$ вместо планировавшихся 10 000. При подборе двигателя для машины рассматривали 1600-кубовый ВАЗ, но в итоге остановились на Alfa Romeo мощностью в 150 л. с.. Также для упрощения ремонта в ходе разработки пришлось снизить скорость.

Каждый год выходили две новые модификации болида. Каждая из них сначала тестируется перед тем, как к ней допустят гонщиков.

Мировая презентация автомобиля «Формула Русь» произошла в 2005 году перед стартом очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 в Дубае под международным названием Formula R.

Чемпионат 
Первый чемпионат России был проведен в 2001 году. Когда его начали планировать, выяснилось, что структуры, которая могла бы взяться за его проведения в стране, нет, поэтому за нее взялись организаторы проекта. И уже в 2003 году соревнования получили статус национального первенства.

В 2006 году Юрий Ким заявил о том, что чемпионат не будет проводиться из-за финансово-организационного конфликта между организаторами и Российской автомобильной федерацией. В основу конфликта лег вопрос об отчислениях федерации.

В 2007 году чемпионат был отменен, а болиды вернулись на родную трассу в Мячково. Позже их новые версии были приобретены для организации гонок Формулы Альфа, стартовавшей в 2012 году в Рустави в Грузии.

Организация чемпионата 

Чемпионат Формула РУСЬ проводился с 2001 по 2006 год на трассах Москвы и Санкт-Петербурга. С 2003 года этим соревнованиям присвоен статус национального первенства. Организаторы предоставляют болиды в аренду всем участникам и отвечают за их обслуживания.

Регламент соревнования предполагал пять отборочных этапов по две гонки каждый. Отборочные этапы проводились с мая по август. Принять участие в такой гонке мог практически любой желающий, имеющий лицензию пилота РАФ и арендовавший машину. По специальному решению к гонкам допускались пилоты с 14 лет. Четыре финальные гонки чемпионата России проводились в сентябре-октябре. К участию допускались только пилоты, прошедшие отбор в соответствии с регламентом соревнования.

Победители и призёры чемпионата 
 2002
 Роман Шестаков 27 лет
 Михаил Засадыч
 Геннадий Брославский
 2003
 Юрий Байбородов 17 лет
 Александр Тюрюмин 23 года
 Дэвид Маркозов 28 лет
 Симонов Николай 16 лет
 Сергей Афанасьев 15 лет
 2004
 Сергей Афанасьев 16 лет
 Даниил Мове 18 лет
 Сергей Ромащенко 17 лет
 Иван Самарин 15 лет
 Георгий Ефросинин 18 лет
 2005
 Сергей Ромащенко 18лет
 Иван Самарин 16 лет
 Евгений Новиков 15 лет
 Артем Холин 16 лет
 Козловский Михаил 16 лет
 2006
 Овчаренко Кирилл 15 лет
 Травин Максим 29 лет
 Костюшенко Андрей 34 лет
 Мокшанцев Сергей 29 лет
 Ошкутис Жилвинас 33 лет

Литература 
 Autopilot 2002
 Autopilot 2003

Примечания

Ссылки
 
 Статья о начале проекта в журнале За рулём, №5, 2000

Р
Р
Р
Р
Р